Пюжо́ль () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Пюжоль, Артемий Фомич (1860—1906) — начальник жандармского управления Холмского и Грубешковского уездов.
 Пюжоль, Грегори (род. 1980) — французский футболист, нападающий «Валансьена».
 Пюжоль, Жозеф (1857—1945) — французский метеорист и артист эстрады, известный как «Ле Петоман».

В географии
 Пюжоль — коммуна во Франции в департаменте Ло и Гаронна региона Аквитания.